Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista cinerea
 el nombre común de la planta Genista ramosissima
 el nombre común de la planta '''''Retama sphaerocarpa